«The Way It Is» — песня, записанная американским рок-музыкантом Брюсом Хорнсби и его группой Bruce Hornsby and the Range с их
дебютного студийного альбома The Way It Is, вышедшего в качестве 2-го сингла в 1986 году. The Way It Is достиг первого места в основных хит-парадах США, Канады и Голландии и получил номинацию на MTV Video Music Awards 1987 года. Песня посвящена проблеме социального и расового неравноправия, а в третьем куплете упоминается Закон о гражданских правах 1964 года как победа в движении за гражданские права, но автор настаивает на том, что необходимо сделать ещё больше, иначе «некоторые вещи никогда не изменятся».

История 
В 1986 году сингл достиг № 1 в Dutch Top 40, пятнадцатого места в британском UK Singles Chart и № 1 в американском Billboard Hot 100 (в декабре 198).
«The Way It Is» также возглавил американский чарт Billboard Adult Contemporary в 1986 году и оставался во главе его 2 недели. 
Видеоклип «The Way It Is» получил номинацию MTV Video Music Awards 1987 года в категории Лучшее видео дебютанта.

Номинации и награды 

|-
|rowspan="4"|1987
|-
|rowspan="4"|«The Way It Is»
|-
|MTV Video Music Award for Best New Artist
|
|-

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы RCA Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Нидерландов
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, направленные против расизма и ксенофобии
Песни Брюса Хорнсби